Dillsboro kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Dillsboro (Indiana)
Dillsboro (North Carolina)